Sancti-Spíritus kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sancti-Spíritus (kommun i Spanien, Extremadura), Provincia de Badajoz, 
 Sancti-Spíritus (kommun i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar